Scutigerinidae är en familj av mångfotingar. Scutigerinidae ingår i ordningen spindelfotingar, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scutigerinidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindelfotingar
Scutigerinidae